Meniskus (Plural Menisken; von  Meniskos ‚Halbmond‘) bezeichnet:
 Meniskus (Anatomie), ein scheibenförmiger Knorpel in Gelenken
 Meniskus (Hydrostatik), die an der Gefäßwand gewölbte Oberfläche einer Flüssigkeit
 eine optische Linse, die zwei nach derselben Seite gekrümmte Linsenflächen hat, siehe Linse (Optik)

Siehe auch Meniscus, Meniskos